Prototipo Stanadard B (скороч. «Standard B») (с англ. «Прототипо Стандард Б») или («Стандард Б») — это итальянская вариация и проект среднего танка. Второй вариант танка Leopard 1. Проект был отменен в пользу танка Leopard Prototip A («скороч. Leopard PT A») первого варианта. Всего было построено 2 прототипа танка Prototipo Standard B. Семейство прототипов для танка Leopard 1, называются Standardpanzer (рус.: «Стандард панцер»)

Танки Италии